

Patronyme
 Jacques Gallot, (1625-1695), était un luthiste et compositeur français.
 Moyse André Gallot (1782-1841), homme politique français.
 Charles Gallot, (1838-1919),  est un photographe français.
 Albert Gallot, (1845-1915),  est un homme politique français.
 Sylvestre Gallot (né en 1948), mathématicien français.

Homonymie
Homonymie de patronyme